Laleczka Chucky – postać, bohater serii filmów
 Laleczka Chucky – seria filmów
 Laleczka Chucky – film z 1988, pierwszy z serii
 Laleczka Chucky 3 – film z 1991
 Laleczka Chucky 5: Następne pokolenie – film z 2004

Zobacz też 
 Chucky
 Powrót laleczki Chucky
 Narzeczona laleczki Chucky
 Klątwa laleczki Chucky
 Kult laleczki Chucky
 Laleczka